Pchnięcie kulą kobiet było jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XII mistrzostw Europy w Pradze.  Rozegrano od razu finał 30 sierpnia 1978 roku. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka Niemieckiej Republiki Demokratycznej Ilona Slupianek. W rywalizacji wzięło udział dwanaście zawodniczek z sześciu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Finał 
Elena Stojanowa z Bułgarii początkowo zajęła 5. miejsce, lecz później została zdyskwalifikowana za stosowanie dopingu.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Pchnięcie kulą kobiet